Brady (Iers: Mac Bradaigh) is een van oorsprong Ierse achternaam. Het kan verwijzen naar:

Personen
 Alice Brady
 Paul Brady
 Scott Brady
 Tom Brady
 William J. Brady

Fictieve personages
 Bo Brady
 Caroline Brady
 Kimberly Brady
 Max Brady
 Roman Brady
 Sami Brady
 Shawn Brady

Geografie
Brady (Nebraska)
East Brady
Brady (Texas)
Brady (Washington)

Ierse achternaam